Nooke ist der Name von:

 Günter Nooke (* 1959), DDR-Bürgerrechtler und deutscher Politiker
 Maria Nooke (* 1958), deutsche Soziologin